Tollenaar (beroep), belastinginner
Matteüs (apostel), volgeling van Jezus, tollenaar van beroep

Achternaam
A.G. Tollenaar (1840-1889), Nederlandse architect
Annie Tollenaar-Ermeling, Nederlandse beeldhouwer, tekenaar, lithograaf en boekbandontwerper
Levinus Tollenaar (1918-1970), beeldend kunstenaar, docent en journalist.
L. Tollenaar, Nederlands architect
Willem Tollenaar, Nederlands hoorspelregisseur bij de KRO
Zeger Tollenaar, Nederlands oud-voetballer